Lineage Eternal: Twilight Resistance — компьютерная игра в жанре MMORPG, разрабатываемая южнокорейской компанией NCsoft. Является завершающим продолжением серии Lineage.

Обзор 
Анонс игры осветили многие игровые журналисты.. Игровой движок Lineage Eternal является внутренней разработкой студии NCSoft. Поэтому графика сиквела кардинально отличается. Сюжет игры будет развивать продолжение Lineage I, так как по временной шкале игра является продолжением именно первой части, события Lineage Eternal будут проходить спустя 200 лет.

Основные особенности игры следующие:
 Открытый мир
 Система Drag & Hold (активация умений движением курсора)
 Максимально упрощённое управление для MMORPG
 Динамические события (аналогично событиям в Guild Wars 2)
 Награды, зависящие от вклада игрока в событие
 Осады замков, на которых могут присутствовать более 1000 человек.
 Арены для PvP, где система сама подбирает вам соперника в зависимости от ваших характеристик и экипировки
 Система PvP и PK в любом месте
 Клановые войны. В одном клане может состоять более 300 человек
 Ездовые животные
 Мировые/рейд боссы
 Случайные и динамические подземелья, изменяющиеся каждый раз, когда вы в них заходите
 Создание брони и оружия, а также возможность их улучшения.
 Игра будет доступна в том числе и на мобильных устройствах через Cloud Connect
Упрощённое управление, как выяснилось, создавалось именно с прицелом на мобильную версию игры — на выставке был показан трейлер, демонстрирующий возможности мобильной версии, а также, одним из посетителей, было снято видео, демонстрирующее игру на смартфоне Samsung.

Разработка 
Официально разработка игры стартовала в январе 2008 года. В ноябре 2011 года NCsoft официально анонсировала игру на выставке G-Star 2011.

На сайте разработчика только коротко упомянута премьера игры на выставке, даты релиза не указаны. Однако есть информация, что зимой 2014—2015 года в Корее пройдёт закрытый бета-тест, а официальный релиз следует ожидать в 2015 году. На G-Star 2014 было анонсировано, что у игры будет глобальный релиз, одновременно во всём мире. В том числе и в России, судя по трейлеру и изображению флагов на нём. Однако релиз состоится не ранее 2016 года. В конце 2017 после серии ЗБТ, разработчики сменили название на Project TL и вновь перенесли сроки.

Кража исходного кода 
27 апреля 2007 года сеульская полиция огласила детали дела о семерых разработчиках NCSoft, подозреваемых в продаже исходного кода Lineage III одной крупной японской игровой компании. Возможно допущена фактическая ошибка в названии игры или движка, так как на тот момент игра не разрабатывалась (см. выше — разработка стартовала в 2008 году). Предположительно речь шла исключительно о неком движке, но ещё не было точных сведений о его применении. Согласно подсчётам NCSoft, фирме был нанесён потенциальный ущерб в один миллиард долларов США.

В начале 2010 года Центральный окружной суд Сеула обязал компанию Bluehole Studio компенсировать компании NCSoft кражу исходного кода Lineage III. Сумма компенсации составляла 2 млрд корейских вон (на то время 1 798 755 долл. США). Данное решение суда было принято после того, как он установил вину бывшего директора по разработке Lineage III. Причиной судебного разбирательства стал тот факт, что бывшие разработчики Lineage III — Кан () и Ё (), — использовали наработки по Lineage III для игры TERA: The Exiled Realm of Arborea, разрабатываемой Bluehole Studios.

Ссылки 

 Превью Lineage Eternal: Twilight Resistance — Игры@Mail.ru
 Рубрика игры на Игры@Mail.ru
 Об игре Lineage Eternal
 NCSOFT Corporation: NCSOFT PRESENTATION, Oct 2013 — Официальный обзор рынка игр NCsoft и статистики по выпущенным и разрабатываемым играм.
 Русскоязычный фан-сайт Lineage Eternal — регулярные обновления и новости

Примечания 

MMORPG по алфавиту
Компьютерные игры, разработанные NCSoft